Роб Бенедикт (; род. 21 сентября 1970, Колумбия, Миссури) — американский актёр, писатель и сценарист, наиболее известный по роли Бога в сериале «Сверхъестественное».

Ранние годы 
Роб Бенедикт родился в Колумбии, Миссури. Он был младшим из четырёх детей в семье. Его сестра, Энн Бенедикт, также стала актрисой. Окончив среднюю школу в родном городе, он переехал в Чикаго, где обучался в Северо-Западном университете, который окончил со степенью бакалавра искусств.

Карьера

Актёрская карьера 
В 1995 году Бенедикт переехал в Лос-Анджелес, где начал сниматься в короткометражных фильмах и эпизодах сериалов. В 1998—2002 годах он снимался в подростковой драме «Фелисити», в котором он исполнял роль соседа главной героини Ричарда Коуда. В 2009—2020 годах Бенедикт играл роль Бога в сериале «Сверхъестественное». Также он появлялся в таких сериалах, как «Хищные птицы», «Доктор Хаус», «Медиум», «Менталист», «Морская полиция: Спецотдел», «Морская полиция: Новый Орлеан», «Люцифер» и других.

На большом экране Бенедикт появлялся в фильмах «Недетское кино», «Большая жратва», «Большая жратва 2», «Секс и 101 смерть», «Большая игра» и других. Также он озвучил Вина в играх Jak II и Jak 3.

Бенедикт также выступал в качестве сценариста короткометражных фильмов: драмы Lifetripper (2011) и комедии The Sidekick (2013). В обоих фильмах он также исполнил главные роли.

Музыкальная карьера 
В 1997 году Бенедикт вместе со своими друзьями Билли Мораном, Майклом Борха и Стивеном Нортоном создал группу Louden Swain, названную в честь главного героя романтической драмы 1985 года «Зрительный поиск». 

Группа исполняет собственные композиции в стиле инди-рок. На данный момент выпущено 9 альбомов, последний из которых вышел в 2018 году.

Личная жизнь 
В 1995—2019 годах Бенедикт был женат на Молли Бенедикт. У пары родилось двое детей: сын Келвин (род. 01.02.2004) и дочь Одри (род. 2007)

В 2013 году Роб перенёс инсульт на конвенции, посвящённой сериалу «Сверхъестественное» в Торонто. Актёр Ричард Спейт-младший доставил его в местную больницу, откуда он спустя 10 дней был переведён в Лос-Анджелес. После восстановления он организовал компанию по продаже футболок, а вырученные средства передали в национальную ассоциацию по борьбе с инсультом.

Фильмография

Примечания 

Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета